Vänge landskommun kan syfta på:
Vänge landskommun, Gotland
Vänge landskommun, Uppland